Конный мир:
 Конный мир — телеканал производства ООО «Национальный спортивный телеканал».
 Конный мир — журнал о лошадях.